MNG steht für:

 Aero Mongolia, eine mongolische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium
 Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium Rämibühl in Zürich, siehe Kantonsschule Rämibühl
 MNG Airlines, Fluggesellschaft
 MNG (Band), eine deutsche Nu-Metal-Band
 Mongolei, Länderkürzel nach ISO 3166 (früher MGL)
 Mononatriumglutamat, ein Geschmacksverstärker 
 Multiple-Image Network Graphics, ein Dateiformat für animierte Grafikdateien
 Museum der Natur Gotha

MNG